GPG se puede referir a:

 Grupo Popular Guerrillero, grupo insurgente de México.
 GNU Privacy Guard, una herramienta de cifrado de archivos.
 GPG Suite (antes GPGTools), conjunto de programas para macOS.
 GPG Racing, escudería argentina de automovilismo de velocidad.